

Patronymie
 Gabrielle Sainderichin (1925-2016) est une productrice animatrice d'émissions pour la jeunesse.
 Guy-Patrick Sainderichin (1950- ) est un scénariste français.
 Pierre Sainderichin (1918-2012) est un journaliste français de presse écrite, de radio et de télévision, et un résistant français. 
 Sven Sainderichin (1918-2008) est un journaliste et résistant français.